Homologia (biologia) — em biologia, estudo das semelhanças entre estruturas de diferentes organismos que possuem a mesma origem embriológica
 Homologia evolutiva
 Homologia (matemática) — consiste na atribuição de uma sequência de grupos a um espaço topológico
 Homologia singular — teoria da matemática
 Cromossomos homólogos — conceito da genética sobre cromosomos pareados
 Série homóloga — conceito da química sobre compostos orgânicos

Ver também 
 Semelhança

Desambiguação